Duraj, une commune du Kosovo.
 Duraj, une localité polonaise dans la voïvodie de Łódź.